FVD est un sigle qui peut désigner :
 Forum voor Democratie (en français, Forum pour la démocratie), un parti politique néerlandais conservateur et eurosceptique ;
 Forward Versatile Disc, un dérivé du DVD développé comme alternative moins coûteuse pour le contenu haute définition.